Константин Сергеевич Павлов (21 января 1989 года, Кострома, СССР) — российский футболист, полузащитник грузинского клуба «Рустави».

Биография 
Воспитанник костромского футбола. Долгое время выступал за местные команды «Динамо» и «Спартак». Затем полузащитник играл за другие коллективы ПФЛ.

Осенью 2019 года хавбек вместе с партнером по крымскому «Фавориту-ВД-Кафе» Олегом Толмасовым перебрался в Грузию, где он подписал контракт с клубом Эровнули лига «Рустави». Дебют в элите местного футбола состоялся 9 ноября 2019 года в матче против тбилисского «Динамо», в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:2. В игре Павлов вышел на замену на 64-й минуте вместо Фуада Байрамова. По итогам сезона «Рустави» покинуло Эровнули лигу.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Sports.ru»

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Коломна»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Лада» Димитровград